Dracma – moneta dell'antica Grecia
 Dracma greca – valuta della Grecia del passato
 Dracma Records – casa discografica italiana

Pagine correlate 
Drama